Marko Kovačevič (en serbe : ) né le  à Belgrade en République fédérative socialiste de Yougoslavie, est un joueur professionnel serbe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur serbe ayant joué en partie sa carrière junior au Canada. Il retourne par la suite dans son pays pour y jouer en tant que professionnel. Depuis l'an 2000, il représente son pays aux différentes compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||HK Partizan Belgrade ||Yougoslavie || || || || || || || || || ||
|- 
|2000-2001 ||HK Partizan Belgrade ||Yougoslavie || || || || || || || || || ||
|-
|2001-2002 ||HK Vojvodina Novi Sad ||IEL ||14 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||HK Vojvodina Novi Sad ||IEL ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||9 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||HK Vojvodina Novi Sad ||Prvenstvo Srbije || || || || || || || || || ||
|-
|2004-2005 ||Redmen de l'Université McGill ||SIC ||21 ||8 ||3 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Redmen de l'Université McGill ||SIC ||27 ||7 ||10 ||17 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Redmen de l'Université McGill ||SIC ||27 ||3 ||6 ||9 ||12 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|- 
|2007-2008 ||Redmen de l'Université McGill ||SIC ||27 ||14 ||9 ||23 ||16 ||8 ||2 ||6 ||8 ||4
|-
|2008-2009 ||HK Partizan Belgrade ||Slohokej Liga ||24 ||14 ||11 ||25 ||24 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|2009-2010 ||HK Partizan Belgrade ||Slohokej Liga ||24 || 14 || 11 || 25 || 24 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 
|- 
|2010-2011 ||HK Partizan Belgrade ||Slohokej Liga || 26 || 21 || 21 || 42 || 18 || 8 || 7 || 4 || 11 || 8 
|- 
|2011-2012 ||HK Partizan Belgrade ||Slohokej Liga || 24 || 17 || 18 || 35 || 43 || 9 || 4 || 10 || 14 || 8 	
|- 
|2012-2013 ||HK Partizan Belgrade ||Slohokej Liga ||6 ||12 ||6 ||18 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2013-2014 ||HK Partizan Belgrade ||Slohokej Liga || 10 || 25 || 12 || 37 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2014-2015 ||HK Partizan Belgrade ||Slohokej Liga || 1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2016-2017 ||HK Partizan Belgrade ||Slohokej Liga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0||0

Internationales 

|2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior U18 div. 2 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|-
|2001 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde junior U18 div. 3 || 4 || 4 || 3 || 7 || 4 ||align="left"||-
|2001 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 3 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent|-
|2001 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze|-
|2002 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde junior U18 div. 3 || 4 || 11 || 4 || 15 || 8 ||align="left"| Médaille d'argent|- 
|2002 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 3 || 4 || 3 || 1 || 4 || 4 ||align="left"| Médaille d'argent|-
|2002 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 3 || 1 || 4 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent|- 
|2003 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde junior U18 div. 2 || 5 || 3 || 2 || 5 || 61 ||align="left"|
|-
|2003 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 5 || 7 || 5 || 12 || 34 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2003 ||align="left"| Yougoslavie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 4 || 2 || 6 || 4 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2005 ||align="left"| Serbie-et-Monténégro ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 4 || 2 || 6 || 22 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 7 || 4 || 11 || 22 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2009 ||align="left"| Serbie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 8 || 6 || 14 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2010 ||align="left"| Serbie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 34 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en juin 1985
Joueur international serbe de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Sudbury
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international yougoslave de hockey sur glace